Magyarcsaholy 
 Nyírcsaholy 
 Oláhcsaholy